Fausto Vagnetti (1876–1954), peintre italien
  (1915–1980), architecte italien, fils de Fausto Vagnetti
 Italo Vagnetti (1864-1933), sculpteur et médailleur, père de Gianni
 Gianni Vagnetti (1898–1956), peintre italien
 Vieri Vagnetti, peintre italien du

Références